Березовский, Александр:
 Березовский, Александр Елеазарович (1868 — после 1912) — председатель Ардатовского уездной земской управы, член III Государственной думы от Симбирской губернии.
 Березовский, Александр Иванович (1867—1940) — генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Березовский, Александр Петрович (1888—1917) — участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье.